Manet pode referir-se a:
 Édouard Manet (1832— 1883), pintor francês.
 MANET (Mobile ad hoc network), [[Redes ad hoc|rede ad hoc]] sem fio.

Desambiguação